Aphanopus är ett släkte av fiskar. Aphanopus ingår i familjen Trichiuridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Aphanopus